

Топонім 

 Кардіган — місто в області Кередігіон, Уельс.
 Кардіганшир — назва Кередігіону до 1974 року.
 Кардіган — замок у Кардігані.
 Кардіган — затока Ірландського моря.
 Кардіган — острів у затоці Кардіган, на північ від Кардігана.

Персоналії 
 Граф Кардіган (1661) — аристократичний титул у Британії.
 Джеймс Кардіган (1797—1868) — генерал Британській армії, кавалер Ордена Лазні та Ордена Почесного легіону, член Палати громад Парламенту Великої Британії.

Див. також 
 Кардиган — в'язаний вовняний жакет.
 The Cardigans — шведський музичний гурт.
 Кардиган — сторінка неоднозначності.